Fresnois (Meuse), plaats in de gemeente Montmédy in het Franse departement Meuse
Fresnois-la-Montagne, gemeente in het Franse departement Meurthe-et-Moselle